Het WTA-tennistoernooi van Nur-Sultan (officieel Astana Open) van 2021 vond plaats van maandag 27 september tot en met zaterdag 2 oktober 2021 in Nur-Sultan, beter bekend als Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Het was de eerste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Nur-Sultan 2021. Er werd gespeeld op hardcourt­binnen­banen.

Enkelspel 
Het tweede reekshoofd, Alison Van Uytvanck uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste thuis­speel­ster Joelija Poetintseva in drie sets. Het was Van Uytvancks zesde WTA-titel, de eerste sinds twee jaar. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De andere Belgische deelneemster, Greet Minnen, was als vierde geplaatst – zij strandde al in de eerste ronde.

Ook de Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove verloor haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, het Belgische stelletje Greet Minnen en Alison Van Uytvanck, moest al tijdens hun openingspartij de handdoek in de ring werpen, wegens een schouderblessure van Minnen.

Het als derde geplaatste duo Anna-Lena Friedsam en Monica Niculescu won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Russische koppel Angelina Gaboejeva en Anastasija Zacharova in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Duitse Friedsam had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Roemeense Niculescu negen.

Minnen en Van Uytvanck waren de enige deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Nur-Sultan 2021
Nur-Sultan